Lao Airlines () — национальная авиакомпания Лаоса, базирующаяся во Вьентьяне. Авиакомпания специализируется на региональных и международных воздушных перевозках.

История 
Авиакомпания была основана как Lao Aviation в сентябре 1976 года. В 2003 году компания перешла в собственность правительства Лаоса. Тогда же было изменено название компании на Lao Airlines.

Совершая рейсы на небольшие горные аэродромы, авиакомпания потеряла несколько небольших самолётов, что сказалось на её репутации. Однако в дальнейшем руководство компании стало уделять повышенное внимание безопасности полетов и привело парк самолётов в соответствие международным стандартам.

В 2003 году в компанию поступил взятый в краткосрочный лизинг первый Airbus A320-211 (VN-A123), став первым A320 во флоте авиакомпании.

В 2005 году компанией были выведены из эксплуатации два самолёта Harbin Y-12 и один Airbus A320 (VN-A123).

В октябре 2012 года начало эксплуатации нового ATR 72-600 с регистрацией RDPL-34222.

В 2016 году планируется ввести рейсы по новым направлениям: Вьентьян — Тайбэй, Вьентьян — Наньнин, Вьентьян — Янгон, Вьентьян — Джакарта.

Авиакомпания имеет код-шеринговые соглашения с Thai Airways и Vietnam Airlines.

Направления 

На январь 2016 года, авиакомпания выполняет рейсы по следующим направлениям:

Внутренние направления 

 Вьентьян (хаб — аэропорт Ваттай)
 Аттапы
 Луангнамтха
 Луангпхабанг
 Паксе
 Пхонсаван
 Саваннакхет
 Муанг Сай
 Самныа
 Хуайсай

Международные направления 

 Ханой
 Хошимин

 Пномпень (по код-шерингу)
 Сиемреап

 Гуанчжоу
 
 Куньмин
 Чанша
 Чанчжоу
 Чэнду

 Пусан
 Сеул

 Сингапур

 Бангкок
 Чиангмай

Флот 
На январь 2016 года, воздушный флот Lao Airlines состоит из следующих самолётов:

Авиакатастрофы 
16 октября 2013 года самолёт ATR 72 авиакомпании Lao Airlines, выполнявший рейс из столицы Лаоса Вьентьяна в город Паксе, упал в реку Меконг примерно в 16:00 по местному времени. Жертвами крушения стали 49 человек. Авария произошла при заходе на посадку. Предположительно, её причиной стали плохие погодные условия.

Примечания

Ссылки 

 
 

Авиакомпании Лаоса
Государственные авиакомпании